

Форест-Лейк — місто, штат Міннесота
 Форест-Лейк Тауншип — селище в окрузі Сасквегенна, штат Пенсільванія
 Форест-Лейк — переписна місцевість, штат Іллінойс